Travelodge – amerykańska sieć hoteli
 Travelodge – brytyjska sieć hoteli